Кумане може да се односи на:

 Кумане (Нови Бечеј), насеље у општини Нови Бечеј, Средњобанатски округ, Република Србија
 Кумане (Велико Градиште), насеље у општини Велико Градиште, Браничевски округ, Република Србија
 Кумане (Источно Сарајево), насеље у општини Источни Стари Град, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ